Moreda Araba / Moreda de Álava kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Moreda Araba / Moreda de Álava (kommunhuvudort), Baskien, Araba / Álava, 
 Moreda Araba / Moreda de Álava (kommun), Baskien, Araba / Álava, 

Robotskapade Spanienförgreningar